Ligi ist ein estnischer Familienname und ein polnischer Ortsname:

Familienname:
 Jürgen Ligi (* 1959), estnischer Politiker
 Katre Ligi (* 1953), estnische Lyrikerin

Ortsname:
 Ligi (Miłomłyn), Dorf im Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen (Liegen, Kreis Osterode, Ostpreußen)